Detta är en lista över de 745 kommunerna i departementet Seine-Maritime i Frankrike.

Seine-M
Kommuner Seine-M